Терлок () — может означать:

 Терлок — город в округе Станисло, штат Калифорния, США.
  — станция Altamont Corridor Express в одноимённом городе.

См. также